est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles ayant vécu durant le Trias supérieur dans ce qui est actuellement l'Uruguay. Une seule espèce est connue, , décrit en 2007 à partir d'un crâne presque complet découvert dans la .

Uruyiella est considéré comme proche du genre Laidleria.

Description

Cladogramme des Stereospondyli

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Temnospondyli
 Stereospondyli

Liens externes 

Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Amphibien du Trias
Taxon fossile décrit en 2007
Paléontologie en Uruguay
Stereospondyli